Suwa – miasto w Japonii w prefekturze Nagano.
 Suwa – jezioro w Japonii.
 Prowincja Suwa – historyczna prowincja Japonii.
 Suva – stolica państwa Fidżi.
 Suva Reka – miasto w Kosowie.
 Suwa – arabskie bóstwo z okresu dżahilijja